

Cinema 
 Cocoon — filme de 1985 dirigido por Ron Howard
 Cocoon: The Return — filme de 1988 dirigido por Daniel Petrie

Música 
 Cocoon (banda) — banda de pop/folk
 Cocoon — canção do álbum Vespertine de Björk
 Cocoon — canção do álbum Castaways and Cutouts da banda The Decemberists 
 Cocoon — canção do álbum Parachute da banda Guster
 Cocoon — canção do álbum On and On do cantor  Jack Johnson
 Cocoon — canção da cantora de J-pop Anna Tsuchiya

Informática 
 Cocoon - programa de computador da Apache Corporation

Desambiguações de música]]
Desambiguações de cinema